Korvakko is de aanduiding van een gebied in noord Zweden:
Korvakkobeek
Korvakkomeer
Korvakkolaki, een berg
Korvakkovaara, eveneens een berg